Magoodhoo (Faafu-atol), een eiland van het Faafu-atol, Maldiven
 Magoodhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven